En zoologie, « pingouin » est un terme ambigu pouvant désigner :
 le petit pingouin ou pingouin torda, oiseau de la famille des Alcidés ;
 le grand pingouin, oiseau de la famille des Alcidés, aujourd'hui disparu ;
 le manchot, parfois abusivement désigné comme « pingouin ».
 (6790) Pingouin est un astéroïde de la ceinture d'astéroïdes.
 Le Pingouin est un personnage de l'univers de fiction de Batman.
 Les Pingouins est un groupe de rock français des années 1960.
 Le Pingouin () est un roman russe d'Andreï Kourkov (1996).
 Le Pingouin est un voilier monocoque mis à l'eau en 1998 pour Catherine Chabaud.
 Pingouin est une marque de laine lancée par La Lainière de Roubaix en 1926.
 Pingouin est le surnom du syndicaliste français Roger Hagnauer.